Hermanns ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Hermanns (* 1961), deutsche Autorin, Publizistin, Übersetzerin und Herausgeberin
 Ernst Hermanns (1914–2000), deutscher Bildhauer
 Gerhard Hermanns (1935–2015), deutscher Grafiker und Holzschneider
 Heinrich Hermanns (1862–1942), deutscher Maler und Lithograf
 Hen Hermanns (* 1953), deutscher Schriftsteller
 Ingo Hermanns (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Ludger Hermanns (* 1950), deutscher Arzt und Psychoanalytiker, Autor, Herausgeber und Archivar
 Manfred Hermanns (* 1936), deutscher Sozialwissenschaftler
 Monika Hermanns (* 1959), deutsche Richterin
 Norbert Hermanns (* 1959), deutscher Messe- und Immobilienunternehmer
 Rudolf Hermanns (Architekt) (1853–1909), deutscher Architekt
 Rudolf Hermanns (1860–1935), deutscher Maler
 Rüdiger Hermanns (* 1940), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Hessen
 Thomas Hermanns (* 1963), deutscher Komiker und Moderator
 Toni Hermanns (1915–2007), deutscher Architekt
 Walter Hermanns (* 1949), deutscher Tiermediziner, Pathologe und Hochschullehrer
 Will Hermanns (1885–1958), deutscher Mundartdichter

Siehe auch:
 Hermans
 Herrmanns